Tiro libero – sanzione prevista in alcuni sport
Tiro libero – regola del calcio a 5
Tiro libero – film del 2017